El acrónimo RSC puede referirse a los siguientes conceptos:

Países
 República Socialista Checoslovaca

Entidades 
 Royal Shakespeare Company
 Royal Society of Chemistry

Otros 
 RSC, Registro del Sello de Corte.
 Responsabilidad social corporativa